

Персоналії

Прізвище 

Дейна — польське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Казімеж Дейна  23 жовтня 1947, Старогард —  1 вересня 1989, Сан-Дієго) — польський футболіст
 Кароль Дейна (; *10 листопада 1911, Великі Бірки на Тернопільщині —†17 квітня 2004, Лодзь) — польський мовознавець-славіст, доктор філологічних наук з 1959, професор з 1954, академік Польської АН з 1989.

Ім'я 
 Дейна Скаллі () — персонаж телесеріалу і фільмів «Цілком таємно», якого зіграла Джилліан Андерсон.

Топонім

Дейна — місто, штат Індіана
 Дейна — місто, штат Айова
 Дейна — селище, штат Іллінойс
 Дейна — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Див. також 
 Дана (значення)

Польські прізвища
Українські прізвища